Shanghai Rolex Masters 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour Masters 1000 w sezonie 2019 z cyklu Shanghai Masters rozgrywany w dniach 6–13 października 2019 roku w Szanghaju na kortach twardych o łącznej puli nagród wynoszącej 8 322 885 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019
2019 w Chinach